El término Starlight puede hacer referencia a:

Televisión
 Starlight, un programa de televisión emitido por la BBC en los años 30;
Cómic
 "Sailor Starlights (Three Lights)", un grupo de tres personajes que aparecen en la serie de anime y manga Sailor Moon;
 Starlight, personaje del cómic The Boys;
Música
 "Starlight", una canción de la banda inglesa Muse;
 "Starlight", una canción de la banda francesa The Supermen Lovers;
 Starlight Express, un musical de Andrew Lloyd Webber;
 "Starlight Express" y "Starlight Sequence", una canción del musical Starlight Express;
 "Starlight", una canción de Lou Reed y John Cale del álbum Songs for Drella;
 "Starlight", una canción de Helloween del EP Helloween (álbum);
 "Starlight", una canción de Slash y Myles Kennedy del álbum Slash;
 "Starlight", una canción de Taylor Swift del álbum Red;
 "Starlight", una canción de Babymetal del álbum Metal Galaxy;
Otros
 "Starlight", un código de síntesis espectral de poblaciones estelares;